Ostrovus är ett släkte av bäcksländor. Ostrovus ingår i familjen rovbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rovbäcksländor
Ostrovus